Die Primeira Divisão 1966/67 war die 33. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 18. September 1966 und endete am 7. Mai 1967.

Benfica Lissabon wurde zum 15. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1966-67 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1966/67